Raddysh ist der Familienname folgender Personen:
 Darren Raddysh (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Taylor Raddysh (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler